Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2006 — 64-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона здобув ГБ Торсгавн.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Б36 Торсгавн взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Фарерських островів 2006

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 
 Чемпіонат Фарерських островів на rsssf 

2006
Фарерські острови